Анье́р-сюр-Сен () — город во Франции, в департаменте О-де-Сен, северо-западный промышленный пригород Парижа, на левом берегу реки Сены.

Впервые упоминается под названием Asnerias (от ср.- ‘ослиная ферма’) в папской булле 1158 года. До 15 февраля 1968 года город назывался Аньер; современное название (означающее «Аньер на Сене») ему дали, чтобы отличать от других населённых пунктов Франции с названием «Аньер».

Одной из достопримечательностей города является Кладбище для собак, открытое в 1899 году и являющееся старейшим общедоступным кладбищем животных.

Русские эмигранты 
После русской революции — один из центров русских эмигрантов.

Некоторые места 
 Храм Христа Спасителя в Аньере, основанный А. П. Беннигсеном в 1932 году.

Издательства 
 прихода Храм Христа Спасителя в Аньере.
 «Родимый край»
 журнал «Вечное».

Галерея

Примечания 

Адреса импрессионизма
Коммуны департамента О-де-Сен